Jürgen Fitschen ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Fitschen (Manager) (* 1948), deutscher Manager und Vorsitz des Vorstandes der Deutschen Bank
 Jürgen Fitschen (Kunsthistoriker) (* 1965), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter